Манос Катракис (14 августа 1908, Киссамос, Крит — 3 сентября 1984, Афины) — греческий актер.

Биография 
Он был младшим из пяти детей Хараламбоса Катракиса и Ирины Катраки. Когда ему исполнилось 10 лет, семья переехала из Крита в Афины, где его отец нашел работу. Старший брат Яннис Катракис эмигрировал в Северную Америку.

Манос Катракис в ранние годы играл в футбол за команду «Атинаикос» и другие клубы.

В 1928 году вместе с актером и одновременно режиссёром Костасом Лелудасом, Катракис снялся в своём первом фильме. Позже работал в Национальном театре в 1930-е годы. Дружил с Димитрисом Митропулосом, Спиросом Василиу. В возрасте 35 лет женился на Анне Лори.

Во время событий греческой гражданской войны 1946—1949 годов он был сослан на остров Макронисос. В 1950 году вернулся в Афины, однако почти не имел работы. В 1954 году он женился на своей третьей и последней жене по имени Линда Альма (псевдоним Элени Малиуфа).

Манос Катракис был заядлым курильщиком на протяжении большей части своей жизни, что в конечном итоге привело к его смерти. Незадолго до своей смерти, он снимал свой последний и лучший фильм «Путешествие на Китиру» с режиссёром Тео Ангелопулосом.

В 2009 году Греческая почта выпустила почтовую марку номиналом € 0,01 на честь Маноса Катракиса.

Фильмография 
 Το λάβαρο του '21 (1929)
 Έτσι κανείς, σαν αγαπήσει (1931)
 Ο αγαπητικός της βοσκοπούλας (1932)
 Καταδρομή στο Αιγαίο (1946)
 Μαρίνος Κονταράς (1948)
 Εύα (1953)
 Μαγική πόλις (1954)
 Ο δρόμος με τις ακακίες (1956)
 Φλογέρα και αίμα (1961)
 Αντιγόνη (1961)
 Συνοικία το όνειρο (1961)
 Ηλέκτρα (1962)
 Τα κόκκινα φανάρια (1963)
 Ένας ντελικανής (1963)
 Ο αδελφός Άννα (1963)
 Το χώμα βάφτηκε κόκκινο (1964)
 Ενωμένοι στη ζωή και στο θάνατο (1964)
 Προδοσία (1964)
 Διωγμός (1964)
 Ιστορία μιας ζωής (1965)
 Σπαραγμός (1965)
 Το μπλόκο (1965)
 Το χώμα βάφτηκε κόκκινο (1965)
 Κατηγορώ τους ανθρώπους (1966)
 Ο κατατρεγμένος (1966)
 Έρωτας στην καυτή άμμο (1966)
 Τώρα που φεύγω απ' τη ζωή (1966)
 Δάκρυα για την Ηλέκτρα (1966)
 Αιχμάλωτοι του πεπρωμένου (1966)
 Κοντσέρτο για πολυβόλα(1967)
 Ο δραπέτης (1967)
 Ο Λαμπίρης εναντίων παρανόμων (1967)
 Ξεριζωμένη γενιά (1968)
 Θα κάνω πέτρα την καρδιά μου (1968)
 Η λυγερή (1968)
 Ας με κρίνουν οι γυναίκες (1968)
 Το κανόνι και τ' αηδόνι (1968)
 Η καρδιά ενός αλήτη (1968)
 Η λεωφόρος της προδοσίας (1969)
 Κυνηγημένη προσφυγοπούλα (1969)
 Κακός, ψυχρός κι ανάποδος (1969)
 Ο πρόσφυγας (1969)
 Για την τιμή και τον έρωτα (1969)
 Η σφραγίδα του Θεού (1969)
 Η ζούγκλα των πόλεων (1970)
 Ορατότης μηδέν (1970)
 Κατηγορώ τους δυνατούς (1970)
 Εσένα μόνο αγαπώ (1970)
 Αυτοί που μίλησαν με τον θάνατο (1970)
 Κατάχρησις εξουσίας (1971)
 Με φόβον και πάθος (1972)
 Αντάρτες των πόλεων (1972)
 Η δίκη των δικαστών (1974)
 Κραυγή γυναικών (1978)
 Ελευθέριος Βενιζέλος: 1910—1927 (1980)
 Ο άνθρωπος με το γαρίφαλο (1980)
 Τα χρόνια της θύελλας (1984)
 Ταξίδι στα Κύθηρα (1984)

Ссылки 
 

Актёры Греции
Коммунисты Греции
Заключённые концлагеря Макронисос
Похороненные на Первом афинском кладбище